Sondering (grondmechanica), een methode om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen
 Sonde (medisch), een hulpmiddel om vloeibare voeding toe te kunnen dienen
 Sondering (geslachtsbepaling), het bepalen van het geslacht van dieren met inwendige geslachtsorganen aan de hand van de cloacadiepte.
 Met een radiosonde verrichten van meteorologische metingen